Picchio rosso minore
 Picchio rosso mezzano
 Picchio rosso maggiore